

Geografia 
 Montorfano, comune italiano della provincia di Como
 Montorfano, frazione di Mergozzo in provincia di Verbania
 Montorfano, quartiere di Melegnano in provincia di Milano
 Montorfano, monte di 794 m s.l.m. della provincia del Verbano-Cusio-Ossola posto tra il lago di Mergozzo e il tratto finale del fiume Toce.
 Lago di Montorfano, lago della provincia di Como

Personaggi 
 Giovanni Donato Montorfano (Milano, 1460 circa – 1502-3), pittore italiano.
 Mario Montorfano (Brescia, 7 maggio 1961), ex calciatore italiano.